Автошлях М 03 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України.
 Автомагістраль M3 або Автомагістраль «Україна» — автомобільна дорога федерального значення в Росії.